Desa Tengger eller Tengger kan syfta på:

 Tengger (språk) – ett austronesiskt språk

Geografi

Indonesien 

 Desa Tengger (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 111,26), Jawa Tengah, 
 Desa Tengger (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 111,54), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar